Lars Rudolf Thommie Bergman, švedski hokejist, * 10. december 1947, Munkfors, Švedska.

Bergman je v švedski ligi igral za klube KB Karlskoga, Södertälje SK in Västra Frölunda HC. Šest sezon je igral tudi za klub Detroit Red Wings v ligi NHL, štiri sezone pa za klub Winnipeg Jets v ligi WHA.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj. 

Leta 2016 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| KB Karlskoga
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 4
| 2
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 9
| 6
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 26
| 11
| 8
| 19
| -23
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 9
| 9
| 18
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 72/73
|
| 75
| 9
| 12
| 21
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Virginia Wings
| AHL
| 72/73
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 73/74
|
| 43
| 0
| 3
| 3
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 74/75
|
| 18
| 0
| 1
| 1
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 49
| 4
| 15
| 19
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 81
| 11
| 30
| 41
|
| 111
|
| 13
| 3
| 10
| 13
|
| 8
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 42
| 2
| 24
| 26
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 62
| 5
| 28
| 33
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 77/78
|
| 14
| 1
| 6
| 7
|
| 16
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 78/79
|
| 68
| 10
| 17
| 27
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 79/80
|
| 15
| 0
| 2
| 2
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 79/80
|
| 28
| 1
| 5
| 6
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 9
| 8
| 17
|
| 101
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 27
| 11
| 12
| 23
|
| 73
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 20
| 9
| 7
| 16
|
| 44
|
| 3
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 678
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | -23
| bgcolor="#7FFF00" | 846
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti KB Karlskoga
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Virginia Wings
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Adirondack Red Wings
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih